Agostino Marchetto (1940-) est le secrétaire émérite du conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement.
Ennio Marchetto, né le  à Venise, est un artiste italien de théâtre de renommée internationale.